Хо́ботов:

 Хоботов, Леонид Васильевич (род. 1950) — белорусский художник.
 Хоботов, Лев Евгеньевич — персонаж фильма «Покровские ворота».